Приозе́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Приозерна вулиця — вулиця в місті Київ, житловий масив Оболонь
 Приозерна вулиця — вулиця в місті Київ, селище Бортничі
 Приозерна вулиця — вулиця в місті Донецьк

Приозерна вулиця — вулиця в місті Краснодар
 Приозерна вулиця — вулиця в місті Мурманськ
 Приозерна вулиця — вулиця в місті Ставрополь
 Приозерна вулиця — вулиця в місті Ярославль

Вулиці